Les forces blindées ukrainiennes () sont la composante blindée des forces terrestres ukrainiennes, la principale force de frappe des troupes terrestres. Ils sont principalement utilisés en conjonction avec des forces mécanisées dans des zones clés et effectuent les tâches suivantes :

 en défense — soutien des troupes mécanisées pour repousser l'attaque ennemie et développer des contre-attaques ;
 dans l'attaque — l'application de coups puissants pour disséquer les lignes ennemies en profondeur, le développement de percée et la défaite de l'ennemi dans les contre-batailles et les batailles.

Ces unités sont engagées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Structure en 2022 
En 2022, cinq brigades blindés existent
  brigade blindée, Honcharivske, Oblast de Tchernihiv
  brigade blindée (réserve), formée en 2016
 4 brigade blindée (réserve), formée en 2017
  brigade blindée (réserve), formée en 2016
  brigade blindée (réserve), formée en 2015
  brigade blindée, Kryvyï Rih, Oblast de Dnipropetrovsk

Formations dissoutes 
  division de chars de la Garde réformée en  brigade blindée en 2003
  division blindée d'entraînement, dissoute, 6065 base de stockage depuis 1987
  division de chars de la Garde, reformée en tant que  brigade blindée, réformée une seconde fois en  brigade mécanisée en 2004
  division blindée de la Garde, dissoute, 5193 base de stockage depuis 1989
  division blindée de la Garde, dissoute, 5359 base de stockage depuis 1990
  division de formation blindée de la Garde, réformée en  centre de formation de district
  division blindée de la Garde, réformée en  centre de formation de district

Notes et références 

Forces armées de l'Ukraine
Ukraine
Unité blindée